Васи́лий Арсе́нтьевич Рыбако́в (1908 — ?) — советский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посланник II класса.

Биография 
Член ВКП(б) с 1931 года. На дипломатической работе с 1939 года.
 1941—1942 год гг. — служба в РККА, подполковник,
 1942—1942 год гг. — начальник Отдела международной жизни Совинформбюро,
 1945—1946 год гг. — советник Миссии СССР в Финляндии.

С 8 мая 1946 года по 24 сентября 1948 года — чрезвычайный и полномочный посланник СССР в Исландии.

С 24 сентября 1948 года по 13 декабря 1953 года — чрезвычайный и полномочный посланник СССР в Эфиопии.

 1955—1956 год гг. — советник, эксперт-консультант Отдела Юго-Восточной Азии МИД СССР,
 1956—1958 год гг. — генеральный консул СССР в Бомбее (Индия).

С 1959 года — помощник заведующего Отделом стран Ближнего Востока МИД СССР.

Примечания

Ссылки 
 Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 — 1991

Послы СССР в Исландии
Послы СССР в Эфиопии
Консулы СССР в Бомбее